

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit einem Eintrag einer Person, deren Namen mit den Buchstaben „Davs“ beginnt.

Davs 



Davso 
 Davson, Percival May (1877–1959), britischer Tennisspieler und Fechter